Olympiska spelen i Aten kan syfta på:

Olympiska sommarspelen 1896
Olympiska sommarspelen 1906
Olympiska sommarspelen 2004